Il doppio del torneo di tennis Bahamas Women's Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová che hanno battuto in finale Raquel Kops-Jones e Abigail Spears 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (campioni)
 Edina Gallovits-Hall /  Monica Niculescu (semifinali)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (finale) 
 Andrea Hlaváčková /  Magdaléna Rybáriková (primo turno)

Tabellone

Draw

Note 
 

Bahamas Women's Open 2011